Phyllanthus (vogel), een geslacht van zangvogels uit de familie Leiothrichidae
Phyllanthus (plant), een plantengeslacht van de familie Phyllanthaceae